Paroisse Saint Martin du Manival
 Paroisse Saint-Martin-le-Miséricordieux